Taurisc de Tral·les, escultor grec 
 Taurisc de Cízic, artista grec 
 Taurisc (pintor), pintor grec